Bayeux – miasto i gmina we Francji, w regionie Normandia
 Bayeux – miasto w Brazylii, w stanie Paraíba